Konstanty Tchorznicki (1825-1895), urzędnik
 Konstanty Tchorznicki (1889–1953), sędzia